Жанаа́рна () — село у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Входить до складу Жетигенського сільського округу.

Населення — 750 осіб (2009; 665 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Ілійського району
Села Алматинської області